Иван Александрович Купреев (1930 — 1998) — советский учёный, лауреат Ленинской премии 1966 года.

В 1950—1953 служил в Армии. В 1953—1963 буровой мастер на рудниках. С 1963 г. сотрудник лаборатории бурения Института горного дела СО АН СССР.

Доктор физико-математических наук.

В 1966 году присуждена Ленинская премия — за разработку научных основ, создание и внедрение в производство комплекса высокопроизводительных механизмов для бурения скважин в подземных условиях.

Автор многих изобретений.

Источники 
 Фото http://www.soran1957.ru/?id=PA_folders24-59_0003_0140
 Фильм — http://www.net-film.ru/film-7574/?search=p225%7Cv1&order=m1